Vertex steht für:
 Vertex, in verschiedenen Wissenschaften ein (Wende-)Punkt, Scheitel, Knoten
 Vertex Pharmaceuticals, ein US-amerikanisches Pharmaunternehmen aus Boston, MA
 Vertex (Insekt), Scheitelregion bzw. Stirnfläche der Kopfkapsel bei Insekten
 Vertex (Virus), eine besondere Stelle an der Außenseite eines (ansonsten meist ikosaedrisch aufgebauten) Virusteilchens, durch den das Genom während der Infektion in die Wirtszelle geschleust wird.
 Vertex, Musikprojekt mit dem Gitarristen Al Pitrelli, siehe Al Pitrelli #Vertex
 Isuzu Vertex, Automodell der Marke Isuzu, siehe Honda Civic 6. Generation